Ха́генский заочный университет () — единственный государственный университет дистанционного обучения в Германии. Является самым крупным университетом Германии.

История 
Хагенский заочный университет был основан в 1974 году. В январе 2014 года в университете обучалось 88 168 студентов. Из них
 47 % женщин
 ок. 80 % работающих
 ок. 42 % с первым высшим образованием
Средний возраст учащихся — 29—35 лет.

Факультеты 
В университете имеется 4 факультета:
 Факультет гуманитарных и общественных наук: ок. 35 300 студентов
 Факультет математики и информатики: ок. 12 300 студентов
 Факультет экономических наук: ок. 30 000 студентов
 Факультет правоведения: ок. 10 600 студентов

Преподавательский состав 
79 профессоров (из них 20 женщин), 374 научных сотрудника (из них 140 женщин), 370 научных ассистентов (188), 267 наставников (87), 734 сотрудника управления и технического обслуживания (497). Всего работает 1824 сотрудника, из них 932 женщины (состояние: 01 октября 2013 года).

Примечания

Ссылки 
 Информация о Заочном университете г. Хаген

Университеты Германии